Куделька — уменшительно-ласкательное от кудель (волокно льна, пеньки, обработанное для приготовления пряжи). 

Может также означать:

Топоним

Прежние названия населённых пунктов 
 Куделька — название города Асбест Свердловской области до 1928 года.
 Куделька — название посёлка Новоасбест в Горноуральском городском округе Свердловской области до 20-х годов XX века.
 Куделька — название посёлка Асбестовский в составе города Алапаевск в Свердловской области до 1919 года.
 Куделька — упразднённая в 2009 году деревня в Кочёвском районе Пермского края.

Водоёмы 
 Куделька — река в России (Новосибирская область), левый приток реки Иня (бассейн реки Обь).